Перелюбское сельское поселение — муниципальное образование в составе Перелюбского района Саратовской области. Административный центр — село Перелюб. На территории поселения находятся 7 населённых пунктов — 1 село, 1 деревня, 5 хуторов.

Население

Состав сельского поселения 

Главой поселения является Иконников Андрей Васильевич.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170711214252/http://perelub.ru/
 http://perelyub.sarmo.ru/

Примечания 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Перелюбского района